AIB steht für:
 Agence d’Information du Burkina, staatliche Nachrichtenagentur Burkina Fasos
 Airbus, einen europäischen Flugzeugbauer (ICAO-Code)
 Allied Intelligence Bureau, Nachrichtendienst der alliierten Streitkräfte im Südwestpazifik während des Zweiten Weltkriegs
 Allied Irish Banks, irische Geschäftsbankengruppe mit Sitz in Dublin
 Anglo Irish Bank, an der Dubliner und Londoner Börse gelistete irische Bank
 Anlagen im Bau, Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich beim bilanzierenden Unternehmen noch im Fertigstellungsprozess befinden
 Antifaschistisches Infoblatt, bundesweit erscheinende Berliner Zeitung aus der Antifa-Bewegung
 The Art Institute of Boston, private Kunsthochschule der Bostoner Lesley University
 Abdichtung von Ingenieurbauwerken, Regelwerke für Abdichtungsarbeiten. Abdichtung von Ingenieurbauwerken (AIB)
 Afghanistan International Bank
 Allgemeine Informatik/Bachelor, Studiengang
 Ambulante Intensive Begleitung
 Aminoisobuttersäure
 Anita Bay (IATA-Codes des Flughafens in AK, USA)
 Anteriore Ischiadicus-Blockade
 Antiimperialistisches Informationsbulletin
 Artificial Intelligent Being
 Arts Institute Bournemouth
 Association for International Broadcasting
 Associazione italiana biblioteche
 Austria Immobilien Börse

AIB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreise München und Rosenheim (für Bad Aibling)

AiB steht für:
 Arbeitsrecht im Betrieb

aib steht für:
 Äynu (ISO-639-3-Code), Turksprache

AIB